kazalnica – ambona kościelna do wygłaszania kazań
 kazalnica – rodzaj formacji skalnej
 Kazalnica – góra w Karkonoszach
 Kazalnica – turnia w Dolinie Brzoskwinki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Kazalnica – turnia w stokach Ciemniaka w rejonie Doliny Kościeliskiej w Tatrach
 Kazalnica – turnia w Stołach w rejonie Doliny Kościeliskiej w Tatrach
 Kazalnica – wzniesienie w Górach Kaczawskich
 Kazalnica – turnia w Dolinie Białego w Tatrach (w masywie Skrajnej Białczańskiej Baszty)
 Białczańska Kazalnica – turnia w Dolinie Żabiej Białczańskiej w Tatrach Słowackich (w masywie Skrajnej Białczańskiej Baszty)
 Kazalnica Cubryńska – ściana w masywie Cubryny w Tatrach
 Kazalnica Kobylarzowa – turnia w Dolinie Miętusiej w Tatrach
 Kazalnica Mięguszowiecka – turnia w Tatrach Wysokich
 Kazalnica Miętusia – turnia w Dolinie Miętusiej w Tatrach
 Skrajna Płaczliwa, Pośrednia Płaczliwa i Zadnia Płaczliwa Kazalnica – 3 Płaczliwe Kazalnice w Tatrach Bielskich
 Żabia Kazalnica – turnia w Dolina Żabia Białczańska|Dolinie Zabiej Białczańskiej w Tatrach Słowackich (w masywie Żabiej Czuby)